Флаг муниципального образования «Ординский муниципальный район» Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 23 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5594.

Флаг составлен на основании герба Ординского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание флага 
Описание первого флага Ординского района, утверждённого 11 июня 2004 года решением Земского собрания Ординского района № 26, гласило:

Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, зелёного цвета, с двухсторонним изображением в центре флага основного элемента герба района — деревянного острога.

23 октября 2009 года, решением Земского собрания Ординского муниципального района № 81, предыдущее решение было признано утратившим силу и были утверждены новый рисунок флага и его описание:

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные полосы — голубую и зелёную и несущее в центре поверх деления изображение в жёлтом цвете основной фигуры герба района — бревенчатого палисада в форме треугольника, обращённого вершиной вниз и вперёд, на каждом углу которого башня.

Обоснование символики 
Флаг Ординского муниципального района создан на основе исторического прошлого территории; старейшее на этих землях русское село Орда появилось в самом начале XVII века, в 1601 году. Предание гласит, что название села Орда (в переводе с тюркского — место стоянки или населённый пункт) связано с тем, что на этом месте находилась стоянка сылвенских татар. В 80-х годах XVII века для защиты Кунгура от кочевников на месте села Орда был построен Ильинский острожек. Изображение острога и является основной фигурой флага Ординского муниципального района.

Основным занятием жителей издавна было сельское хозяйство, что отражено на флаге зелёной полосой.

Голубой цвет (лазурь) — символ надежды, возрождения, также он указывает на водные богатства района, чистоту его рек и воздуха.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, силы и великодушия.

Примечания

См. также